El Alto – città dell'Argentina
El Alto – comune della Bolivia
El Alto – comune del Panama